Академический район:

 Академический район — район Москвы
 Академический район — район Екатеринбурга

См. также 
 Академический